Het ATP-toernooi van Tokio 2014 (met de officiële naam Rakuten Japan Open Tennis Championships 2015) werd van 5 oktober tot en met 11 oktober 2015 gehouden in de Japanse hoofdstad Tokio.
Er werd gespeeld op de outdoor hardcourtbanen van het Ariake Colosseum.

Het enkelspel werd gewonnen door Stan Wawrinka. Hij versloeg in de finale Benoît Paire met 6-2 en 6-4. Het dubbelspel werd gewonnen door Raven Klaasen en Marcelo Melo. Zij versloegen in de finale Juan Sebastián Cabal en Robert Farah Maksoud met 6-7(5), 6-3 en [10-7].

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 
 

2015
Tokio